Plaskett peut faire référence à :

Patronyme 

 John Stanley Plaskett (1865–1941), astronome canadien
 Harry Hemley Plaskett (1893 -1980), astronome canadien, fils de John Stanley Plaskett
 Stacey Plaskett (1966), femme politique américaine des îles Vierges des États-Unis

Astronomie 
En hommage aux astronomes Plaskett père et fils,
 Plaskett (cratère), un cratère de Lune 
 Étoile de Plaskett, une étoile situé dans la constellation de la Licorne
 (2905) Plaskett, un astéroïde.